Эрик Скотт ():
 Скотт, Эрик (род. 1981) — коста-риканский футболист.
 Скотт, Эрик (род. 1978) — американский историк.